Großhans oder Grosshans ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Großhans (1907–2005), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Émile Grosshans (1938–2016), französischer Fußballspieler
 Hans-Peter Großhans (* 1958), deutscher protestantischer Theologe
 Karl Julius Großhans (1881–1946), deutscher Journalist, Politiker, Landtagsabgeordneter, Verfolgter des NS-Regimes
 Rolf H. Grosshans (1927–2013), deutscher Science-Fiction-Autor (Pseudonym: Rolf H. Gross)